El término Luján puede referirse a:

 Luján, apellido de origen aragonés (España) cuyos orígenes se remontan al  o .

Arquitectura y edificios
 Basílica de Nuestra Señora de Luján, templo católico en Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Cabildo de Luján, edificio histórico en Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina;

Deporte
 Club Luján, institución deportiva de la Argentina;
 Luján Rugby Club, club de rugby y hockey en Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina;

Educación
 Universidad Nacional de Luján, institución educativa de la Argentina;

Hidrografía
 río Luján, curso de agua de la Argentina;

Localidades y divisiones administrativas
 Luján, ciudad del Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Lomas del Río Luján, localidad del Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Partido de Luján, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Luján de Cuyo, ciudad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Departamento Luján de Cuyo, división administrativa de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Luján, localidad de la Provincia de San Luis, Argentina;
 Dique Luján, localidad del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina;

 Personas 
 Néstor Luján, escritor y gastrónomo de la cocina española;
 Nahuel Luján, futbolista argentino;
 Luján Argüelles es una locutora radiofónica y presentadora de televisión española;
 José Miguel Luján Pérez, escultor y arquitecto español;

Religión
 Nuestra Señora de Luján, para la Iglesia Católica aparición mariana en Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Capilla del Milagro de Nuestra Señora de Luján,  sitio histórico y de culto católico ubicado en la localidad de Zelaya, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires;

Transporte
 La estación Luján, estación del ferrocarril Sarmiento, Argentina;
 La estación Universidad de Luján, estación del ferrocarril Sarmiento, Argentina;
 La estación Río Luján, estación del ferrocarril Mitre, Argentina.

Otros
 Cabildo de Luján (institución), institución creada por el rey Fernando VI de España en Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Zoológico de Luján, zoológico ubicado en la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Luján Pérez y su Tiempo, exposición para conmemorar el aniversario del nacimiento de José Luján Pérez;
 Luján de Cuyo (vino), denominación de origen controlada (DOC) vinícola de Argentina;